Сара́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Саранская улица — улица в Волгограде.
 Саранская улица — улица в Иваново.
 Саранская улица — улица в Ижевске.
 Саранская улица — улица в Москве.
 Саранская улица —  улица в Пензе.
 Саранская улица — улица в Ростове-на-Дону.
Саранская улица — улица в Самаре. 
 Саранская улица — улица в Саранске.

Украина 
 Саранская улица — улица в Днепре.
 Саранская улица — улица в Донецке.
 Саранская улица — улица в городе Кривой Рог.

Источник: :Яндекс.Карты.